Provincia de Tierra del Fuego puede referirse a divisiones administrativas de la Patagonia:

 Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Argentina.
 Provincia de Tierra del Fuego, en Chile.